A kazak futsal-válogatott Kazahsztán nemzeti csapata, amelyet a kazak labdarúgó-szövetség, (kazakul: Қазақстанның Футбол Федерациясы; latin átírással Kazaksztanniny Futbol Federacijaszi) irányít.

Az 1989-es és az 1992-es világbajnokságon még nem vett részt, mivel a Szovjetunió tagja volt. 2000-ben szerepelt először vb-n, de a csoportkörből nem jutott tovább.

A Kazak labdarúgó-szövetség 2002 óta tagja az UEFA-nak és a 2005-ös Európa-bajnokság selejtezőiben indult először, de nem jutott be. A 2016-os az első torna, melyre sikerült kvalifikálnia.

Az Ázsiai zónában egy ezüstérem a legjobb eredménye, amit 2000-ben Thaiföldön szerzett.

Eredmények

Világbajnokság

Európa-bajnokság

Ázsia-kupa

Kapcsolódó szócikkek 
 Kazak labdarúgó-válogatott

Külső hivatkozások 
 A Kazak Labdarúgó-szövetség honlapja

Futsalválogatottak
Kazak labdarúgás